Сезона Формуле 1 2016. године је била 67. сезона Светског шампионата Формуле 1, првенства за возила Формуле 1 које организује ФИА, као највишу класу тркачких аутомобила. Трке су се одржале од 20. марта до 27. новембра 2016. године. Возачи и тимови су се такмичили за шампиона Формуле 1 и шампиона формуле 1 у конкуренцији конструктора. Наслов у такмичењу возача је бранио Луис Хамилтон који је на крају сезоне завршио други док је његов тимски колега Нико Розберг по први пут постао светски првак, а у такмичењу конструктора Мерцедес је убедљиво тријумфовао трећу годину за редом. Након завршетка сезоне и освајања свог првог наслова, Нико Розберг је саопштио да завршава каријеру. Макс Верстапен је победио на ВН Шпаније и на тај начин постао најмлађи победник трке у формули 1.

Тимови и возачи 

Следећи тимови и возачи имају уговор за сезону 2016. Светског шампионата Формуле 1:

Новине у вези са тимовима 
 Хас Ф1, екипа основана за НАСКАР шампионат од стране власника Џина Хаса, придружује се Формули 1 у 2016. пошто је пријава за учешће у такмичењу одобрена. Тим ће користити погонску јединицу Ферари.
 Марусија је променила име у Манор Рејсинг. Такође, екипа ће користити моторе Мерцедес.
 Ред Бул ће се после девет година сарадње са Реноом снабдевати модификованим моторима Реноа које производи ТАГ Хојер.
 Торо Росо ће поново користити моторе Ферарија после једногодишњег коришћења мотора Реноа.
 Рено се враћа као конструктор шасије први пут од . Тим је купљен од Лотуса.
 Макс Ферстапен је заменио Данила Квјата у тиму Ред Була пред Велику награду Шпаније.

Трке 

Током 2016. сезоне возила се укупно 21 трка.

Нико Розберг је освојио наслов светског првака са освојених 385 бодова, 5 више од другопласираног тимског колеге Луиса Хамилтона који је имао 380 бодова.

Новине у вези са тркама 

 Велика награда Америке требало је да се по први пут одржи на Порт Империјал уличној стази у Њу Џерсију. Трка је првобитно требало да буде одржана , али је одлагана четири узастопне сезоне.
 Велика награда Европе се вози први пут после . Одржаће се на „Баку уличној стази” у Бакуу, главном граду Азербејџана. Трка ће бити одржана под именом „Баку Велика награда Европе”.
 Велика награда Немачке враћа се у календар пошто је отказана у . Хокенхајмринг је претходно био вожен у .
 Менаџмент Формуле 1 је . године потписао седмогодишњи уговор са организаторима Велике награде Кореје почевши од , али трка је изостављена из календара 2014, 2015. и 2016. године.

Новине у вези са правилима 
 Почевши од сезоне 2016. број предсезонских тестова биће смањен са три на два.
 Поступак стицања ФИА супердозволе за нове возаче је промењен. Уведени су додатни услови. Нови возачи морају да наврше 18 година живота, да имају важећу дозволу за вожњу на мото-тркама и да проведу најмање две сезоне у нижим такмичењима. Нови возачи ће морати да сакупе најмање 40 бодова у нижим такмичењима за последње три сезоне, да би добили супердозволу. Промене су извршене због спорног Верштапеновог стицања супердозволе, будући да је имао само шеснаест година и свега једну сезону такмичења у европској Формули 3.
 Пирели уводи седму врсту гума. Поред постојећих — супермеке, меке, средње, тврде (сува стаза), међусредње, влажне (мокра стаза) — тимови ће моћи да користе и ултрамеке (сува стаза).
 Због противљења возача нови систем квалификација укинут је после 2 трке. Нове квалификације састојале су се из 3 дела:
 Први део трајао је 16 минута. После 7 минута испада је један возач а на сваких наредних 90 секунди испадао је још по један возач, све док није преостало 15 возача;
 Други део трајао је 15 минута. После 6 минута испадао је један возач а на сваких наредних 90 секунди испадао је још по један возач, све док није преостало 8 возача;
 Трећи део трајао је 14 минута. После 5 минута испадао је један возач а на сваких наредних 90 секунди испадао је још по један возач, све док није преостао само освајач пол позиције;
 Враћен је начин квалификовања возача за трку из 2015.

Пласмани 
Бодови се додељују возачима који освоје првих 10 места и то на следећи начин:

Пласман возача

Пласман конструктора

Референце

Спољашње везе 

 званична страница
 ФИА

2016
Спорт у 2016.